P1 je oznaka za:

 Alfa Romeo P1 - dirkalnik
 Sony Ericsson P1 - mobilni telefon